Valve Hammer Editor (ранее известный как Worldcraft, сокр. Hammer, VHE) — редактор уровней, разработанный компанией Valve Software для работы с игровыми движками GoldSrc, Source и Source 2 (устаревшие версии также поддерживают движки id Software — Quake engine и id Tech 2); входит в комплект Source SDK — набора программ для создания модификаций к играм, построенным на технологии Source.

История разработки 
Редактор был разработан программистом Беном Моррисом () для создания уровней в игре Quake 1 и размещен в Интернете для свободной загрузки, давая, таким образом, возможность создать свои уровни или полноценные модификации другим разработчикам-любителям. Первоначально планировалось назвать редактор The Forge (), однако из-за совпадения названия с альтернативным именем редактора уровней компании Bungie (Marathon editor), было решено переименовать его в «Worldcraft». В планах автора было также внедрить в редактор поддержку карт игры Unreal.

Начиная с версии 1.0 редактор стал коммерческим приложением. Распространителем выступала компания ACD Systems, известная программой для просмотра изображений ACDSee. Обновления доставлялись купившим редактор на компакт-дисках посредством почты.

С версии 1.2 права на редактор приобретены компанией Valve Software, а Бен Моррис приглашен на работу в Valve. Worldcraft был нужен Valve, так как поддерживаемый им движок Quake лег в основу их собственного движка, названного GoldSrc. С помощью Worldcraft были построены уровни в игре Half-Life 1998 года. Новая версия редактора была выпущена одновременно с выходом игры; позднее редактор распространяется по условно-бесплатной лицензии.

С выходом версии 1.6, которая датируется 6 марта 1998 года, в редактор внедрена возможность работы с движком id Tech 2. Условно-бесплатная версия была выпущена на диске-приложении журнала PC Accelerator Magazine. В то же время Бен Моррис объявляет о своем уходе из Valve.

Версия 2.1 не поддерживает работу с игровыми движками компании id Software, давая возможность работать только с GoldSrc. Таким образом, разработчики сфокусировалась исключительно на поддержке собственных игровых движков. В версии 3.3 вместе с рядом масштабных улучшений, реализован рендеринг уровня при помощи OpenGL в окне просмотра.

Начиная с версии 4.0 программа получает возможность работать с более современным игровым движком Source, на котором базируется игра Half-Life 2 2004 года. Редактор поставляется в комплекте Source SDK и доступен к свободной загрузке через сервис Steam для обладателя любой игры, созданной на движке Source. Обновления редактора загружаются автоматически, также посредством Steam.

Таким образом, при помощи Hammer можно создавать уровни для всех игр, основанных на двух вышеупомянутых игровых движках компании Valve; разработчики же уровней для движков id Tech могут использовать более ранние версии, которые можно найти в Сети.

Технические характеристики 
До появления движка Source редактор использовал только браши ( — дословно «блок», «примитив»), для создания геометрии карты. В то же время некоторые нововведения, добавленные в версии 4.0, такие как карты неровных поверхностей () поддерживаются только движком Source и следовательно, не совместимы с более ранними играми. Интерфейс редактора состоит из четырёх окон, отображающих создаваемый уровень: вид сверху, вид слева, вид спереди и окно перспективы.

В комплект изначально входили компиляторы BSP (обрабатывает видимость геометрии уровня), CSG (отсекает невидимые полигоны), VIS (рассчитывает видимость объектов) и RAD (просчитывает освещение). Для различных игр существуют собственные наборы компиляторов. Кроме того, существует альтернативный набор стандартных компиляторов, созданный разработчиком-энтузиастом.

Valve Hammer Editor с версии 4.0 сохраняет проекты уровней в файлы с расширением .VMF (есть возможность конвертации в DXF).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Jackhammer — Volatile Development Kit — редактор локаций, аналог Hammer Editor

 

Игровые редакторы
Программное обеспечение Valve
Проприетарное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows